Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2007 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2007 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während JKSz MCKiS Jaworzno, GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki und KSz Juvena Hańcza Suwałki nur die sechs Stammspieler meldeten, umfasste der Kader von PTSz Płock elf Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während WASKO HetMaN Szopienice, JKSz MCKiS Jaworzno, GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki und KSz Juvena Hańcza Suwałki in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für PTSz Płock neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 68 der 82 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 49 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten aus 9 Partien waren Piotr Bobras (Jaworzno) und Marcin Dziuba (Lublin), je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Jacek Gdański und Joanna Dworakowska (beide Szopienice). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte Robert Kempiński (Polonia Warszawa) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem „W“) als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2007), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2007; BLR = Weißrussland, FRA = Frankreich, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz HetMaN Szopienice

KS Polonia Plus GSM Warszawa

AZS UMCS Lublin

JKSz MCKiS Jaworzno

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

KSz Juvena Hańcza Suwałki

BKS Prokonex Brzeg

PTSz Płock

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KS Pocztowiec Poznań

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse und Meldungen bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Ekstraliga Schach 2007